El Torneig de Doha 2013 també és conegut com a Qatar ExxonMobil Open 2013, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 31 de desembre de 2012 i el 5 de gener del 2013 al Khalifa International Tennis Complex de Doha, Qatar.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013